Бенедікт Коль (,  31 березня 1988, Берхтесґаден) — німецький хокеїст, захисник клубу ДХЛ «Штраубінг Тайгерс». Гравець збірної команди Німеччини.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 2004 року виступами за фарм-клуб клубу «Адлер Мангайм» у четвертій хокейній Бундеслізі. Згодом три сезони відіграв за «Гайльброннер Фалкен», а напирикінці сезону 2007–08 дебютував в основному складі «Адлер Мангайм».

Влітку 2008 перейшов до «Аугсбург Пантерс», де провів три сезони ставши одним із провідних захисників команди.

З 2011 по 2014 захищає кольори клубу «Вольфсбург».

8 травня 2014 уклав контракт з клубом «ЕРК Інгольштадт». 20 січня 2015 Бенедікт та «Інгольштадт» продовжили чинний договір на чотири роки.

Після п'яти сезонів у складі «Інгольштадт», 3 квітня 2019 Коль підписав однорічну угоду з клубом ДХЛ «Штраубінг Тайгерс», де наразі і продовжує виступати.

Був гравцем юніорської збірної Німеччини та молодіжної збірної Німеччини, у складі яких брав участь у 17 матчах.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Примітки

Посилання 
 

Німецькі хокеїсти
Гравці збірної Німеччини з хокею
Хокеїсти «Адлер Мангайм»
Хокеїсти «Аугсбург Пантерс»
Хокеїсти «Гріззлі Адамс Вольфсбург»
Хокеїсти «Інгольштадта»
Хокеїсти «Штраубінг Тайгерс»
Уродженці Берхтесґадена